Das Haus Waldburg ist ein hochadeliges schwäbisches Adelsgeschlecht. Die Stammburg des ursprünglich welfisch-staufischen Ministerialengeschlechts, das seit der Mitte des 12. Jahrhunderts urkundlich belegt ist, ist die Waldburg auf der Gemarkung der Gemeinde Waldburg im Landkreis Ravensburg in Oberschwaben.

Ursprünge des Hauses Waldburg 
Erstes namentlich bekanntes Mitglied der Familie ist Cono von Waldburg (auch Cuno oder Kuno), Abt des Klosters Weingarten (1108–†1132). Er schrieb den Augustinuskommentar und wahrscheinlich die Genealogia Welforum. Für das Jahr 1123 ist außerdem ein Gebhard von Waldburg genannt worden.

Heinrich (1140–1173) und Friedrich (1147–1183) von Waldburg sind möglicherweise Söhne eines Bruders des Abtes Cono.
 Cono von Waldburg, Abt von Weingarten 1108–†1132
 Heinrich, 1140–†1173
 Friedrich, 1147–†1183

Der 1183 verstorbene Friedrich hatte zwei Söhne:
 Heinrich, seit 1183 Truchsess und seit 1198 Reichstruchsess
 Friedrich, seit 1192 Truchsess und seit 1198 Reichstruchsess (†1198 bei einem Aufstand in Viterbo erschlagen)

Mit dem Tod der beiden erlosch das ältere Haus Waldburg 1210 im Mannesstamm.

Frühgeschichte des jüngeren Hauses Waldburg 

Die Dienstmannen von Tanne übernahmen Besitz und Ämter des älteren Hauses Waldburg. Höchstwahrscheinlich waren sie mit jenem verwandt. Die von Waldburg und von Tanne gehörten zu den Dienstmannen, also „Ministerialen“ der Welfen. Nach dem Tod Welfs VI. im Jahr 1191 wurden sie Ministerialen der staufischen Herzöge.

Eberhard von Tanne-Waldburg (1170–†1234) gilt als der eigentliche Stammvater des Hauses Waldburg, das seit 1217 diesen Namen führte. Eberhard wurde 1225 erstmals Reichstruchseß genannt. Sein Neffe war Schenk Konrad von Winterstetten. Beide waren von 1220 bis 1225 als Vormünder und Ratgeber König Heinrichs (VII.) tätig. Zu jener Zeit wurden die Reichskleinodien auf der Waldburg verwahrt.

Unter der Regierungszeit Kaiser Friedrich II. und seinen Söhnen sind folgende Persönlichkeiten bekannt: Zwei Bischöfe von Konstanz, Eberhard II. Truchseß von Waldburg, Erzbischof von Salzburg 1200–†1246, Graf von Regensberg 1269–†1291, Bischöfe von Brixen, Straßburg und Speyer. Des Weiteren stellten sie für lange Jahre den kaiserlichen Protonotar. Dies entspricht dem Statthalter des Königs.

Um 1214 wurde dem Haus die Verwaltung des Truchsessenamtes im Heiligen Römischen Reich übertragen. Von 1419 bis 1806 war das Amt Bestandteil des Namens (Truchsess bzw. ab 1525 Reichserbtruchsess von Waldburg). Neben dem Truchsessenamt hatten sie seit 1196 das Amt des Schenken und seit 1198 auch das Amt des Marschalls.

Nach dem Niedergang der Staufer gelang es dem Haus Waldburg, sich als reichsunmittelbares Adelsgeschlecht zu etablieren. Im 14. Jahrhundert befanden sich die Waldburger in der Gunst Kaiser Ludwigs des Bayern als auch der Habsburger. Sie brachten die Stadt Isny, die Herrschaft Trauchburg und die Herrschaft Zeil in ihren Besitz und erlangten 1406 zudem die Pfandschaft der fünf Städte Mengen, Munderkingen, Riedlingen, Saulgau und Waldsee. Somit war das Territorium der Waldburger im Laufe des 14. Jahrhunderts beträchtlich angewachsen.

Das Haus Waldburg nahm mit einem Kontingent am 9. Juli 1386 an der Schlacht bei Sempach auf der Seite der Habsburger teil, wobei Otto von Waldburg fiel. Sein Wappen ist in der Schlachtkapelle von Sempach abgebildet und in der Liste der gefallenen Adeligen auf Habsburger Seite in der Schlacht bei Sempach verzeichnet.

Im 15. Jahrhundert waren Vertreter des Hauses Waldburg häufig Landvögte in Ober- und Niederschwaben.

Führende Vertreter des jüngeren Hauses Waldburg bis zur Erbteilung 1429 

Die Geschichte des Hauses Waldburg war von zahlreichen Erbteilungen gekennzeichnet, deren bedeutendste die des Jahres 1429 wurde. Die nachfolgende Aufstellung nennt die Abfolge der wichtigsten Vertreter des Hauses bis zu der Teilung:
 Werner von Thann/Tanne um 1100
 Eberhard I. Tanne-Waldburg, 1170–1234 ⚭ (1) Adelheid von Waldburg, Tochter des Heinrich von Waldburg ⚭ (2) Frau Adelheid von Klingen
 Berthold I. von Trauchburg, 1170/71
 Friedrich von Waldburg, c. 1171–1197 (bzw. Truchseß 1214, † 1227 ?)
 Heinrich von Tanne (* um 1190; † 1248)
 Berthold II. von Tanne † 1212
 Berthold III. von Trauchburg † 1245
 Otto Berthold, Truchseß von Waldburg, 1234 – c. † 1269 (bzw. † 1276 ?)
 Eberhard II. Fürstbischof von Konstanz †1274
 Eberhard II., c. 1269–1291 ⚭ Elisabeth von Montfort
 Johannes I., 1291–1338/1339 ⚭ Klara
 Eberhard III., 1338–1361/1362 ⚭ Agnes von Teck
 Johannes II. von Waldburg, vor 1362–†1424 ⚭ vermählt in erster Ehe mit Elisabeth von Habsburg-Laufenburg in zweiter Ehe mit Catarina von Cilli, in dritter Ehe mit Elisabeth von Montfort (1399) und in vierter Ehe mit Ursula von Abensberg

Es besteht möglicherweise eine Verbindung zu den Herren von Dahn (Than) und der Dahner Burgengruppe.

Teilung des Hausbesitzes von 1429 
Im Jahr 1429 fand die große Teilung des Hausbesitzes in drei Linien statt. Der Truchsess Johannes II. (bzw. Hans II.) hinterließ bei seinem Tode 1424 drei erbberechtigte Söhne. Sohn Eberhard I. (1424–1479) begründete die bereits 1511 erloschene Sonnenbergische Linie. Dessen Bruder Jakob (oder auch in der Schreibweise Jacob, † 1460) war der Stammvater der Jakobischen Linie, in deren Besitz die Herrschaft Trauchburg mit Kißlegg und Friedberg-Scheer nebst Dürmentingen gelangte. Die Jakobische Linie erlosch in Schwaben 1772, wohingegen die seit der Reformation in Ostpreußen bestehende evangelische Seitenlinie Waldburg-Capustigall erst 1875 im Mannesstamm ausstarb. Der dritte der an der Teilung des Jahres 1429 beteiligten Brüder hieß Georg I. († 1479). Er begründete die Georgische Linie, die sich 1595 in die Linien Zeil (heute noch bestehend als Walburg zu Zeil und Trauchburg) und Wolfegg (heute als Waldburg-Wolfegg-Waldsee) teilte.

Die Verbindung zwischen den drei großen Linien Waldburg-Sonnenberg, Waldburg-Trauchburg und Waldburg-Wolfegg-Zeil bestand somit durch diese drei genannten Brüder mit ihren Ehefrauen:
 Eberhard I. 1424–1479 (Bruder von Jakob), 1. Reichsgraf von Sonnenberg 1463 ⚭ Kunigunde von Montfort
 Jakob Waldburg-Trauchburg 1424–1460 ⚭ Magdalena von Hohenberg
 Georg I. von Waldburg-Zeil, † 1467 ⚭ Eva von Bickenbach

Übersicht zu den Teilungen 
Sowohl die Burg als auch die Herrschaft Waldburg galten als Reichslehen. Auch der Eigenbesitz Trauchburg wurde 1429 in ein Reichslehen umgewandelt. Außerdem gelangte das Haus Waldburg im Laufe des 14. Jahrhunderts in den Besitz habsburgischer Pfandschaften. Dazu zählten die Herrschaft Kallenberg, die Grafschaft Friedberg, die Herrschaft Scheer, die Herrschaft Bussen sowie die Donaustädte Saulgau, Mengen, Riedlingen und Munderkingen. Die betroffenen Bewohner in den Pfandschaften fühlten sich jedoch weiterhin als Untertanen des Hauses Habsburg und sträubten sich deshalb jahrhundertelang mit wechselnder Intensität durch Gehorsams- und Steuerverweigerung gegen die Herrschaft des Hauses Waldburg. Insbesondere die Jakobische Linie mit den Grafschaften Trauchburg und Friedberg-Scheer geriet in den folgenden Jahrhunderten der frühen Neuzeit in einen nicht enden wollenden Strudel von erdrückenden Schulden und damit verbundenen Auseinandersetzungen mit den Untertanen, die sich hart besteuert sahen. Kennzeichnend war das Festhalten aller oberschwäbischen Linien des Hauses Waldburg am Katholizismus. Katholisch zu sein und im Dienste von Kaiser und Reich zu stehen gehörte zum Selbstverständnis des Hauses. Lediglich die Linie Waldburg-Capustigall in Ostpreußen war in der Reformation evangelisch geworden und brachte eine Reihe von preußischen Landhofmeistern, Ministern und Generälen hervor.

Sonnenbergische Linien 

Die Eberhardische oder Sonnenbergische Linie währte nur kurze Zeit und endete mit der Ermordung des Grafen Andreas. Die Vertreter der Linie besaßen die Grafschaften Sonnenberg und Friedberg-Scheer. Als bedeutendster Abkömmling der Linie gilt der humanistisch gebildete Graf Otto, der 1475 bis 1491 das Bistum Konstanz leitete.
 Johannes II., 1361–1424
 Eberhard I., † 1479, I. Reichsgraf von Scheer und Sonnenberg
 Andreas, † 1511, IV. Reichsgraf
 Otto, Bischof von Konstanz, 1475–1491 Konstanzer Bistumsstreit

Jakobische Linien 

Die Jakobische Linie bestimmte über Jahrhunderte die Politik des Hauses Waldburg im oberschwäbischen Raum mit und brachte zudem mit der Linie Waldburg-Capustigall einen Ableger in Ostpreußen hervor. Als bedeutende Vertreter der Linie Waldburg-Trauchburg gelten Wilhelm der Ältere, dessen Sohn Otto sowie der gescheiterte Kurfürst Gebhard von Köln. Die notorisch hoch verschuldete Jakobische Linie starb 1772 kurz vor dem Ende des Heiligen Römischen Reichs aus. Das Erbe traten die späteren Fürsten von Waldburg-Zeil an.
 Johannes II., 1361–1414
 Jakob, † 1460, von Waldburg-Trauchburg ⚭ Ursula von Hachberg-Sausenberg
 Johann d. Ä. von Waldburg-Trauchburg, † 1505, ⚭ Anna zu Oettingen
 Wilhelm der Ältere von Waldburg-Trauchburg, † 1557, ab 1526 Reichs-Erb-Truchsess
 Wilhelm d. J. von Waldburg-Trauchburg, † 1566
 Christoph von Waldburg-Trauchburg, † 1612
 Wilhelm von Waldburg-Friedberg-Scheer, seit 7. September 1628 Reichsgraf von Waldburg, † 1652, siehe Absatz Reichsgrafen von Waldburg I
 Friedrich von Waldburg-Trauchburg, † 1636, siehe Absatz Waldburg-Trauchburg ab 1612
 Gebhard von Waldburg-Trauchburg, Erzbischof von Köln 1577–1583, Truchsessischer Krieg
 Otto von Waldburg-Trauchburg, Bischof von Augsburg 1543–1573
 Friedrich von Waldburg-Capustigall, † 1554, siehe Absatz Waldburg-Capustigall

Reichsgrafen von Waldburg I 

 Wilhelm von Waldburg-Friedberg-Scheer, seit 7. September 1628 Reichsgraf von Waldburg, † 1652
 Otto Reichsgraf von Waldburg, † 1663
 Maximilian Wunibald Reichsgraf von Waldburg, † 1717 (Linie stirbt aus)

Linie Waldburg-Trauchburg ab 1612 

 Friedrich von Waldburg-Trauchburg, † 1636
 Johann Ernst von Waldburg-Trauchburg, † 1687
 Christoph Franz von Waldburg-Trauchburg, † 1717
 Joseph Wilhelm von Waldburg-Trauchburg, † 1756
 Leopold Augustus von Waldburg-Trauchburg, † 1764
 Franz Karl Eusebius von Waldburg-Friedberg und Trauchburg, Bischof von Chiemsee † 1772

Linie Waldburg-Capustigall 

 Friedrich von Waldburg-Capustigall, † 1554
 Johann Jacob von Waldburg-Capustigall, † 1585
 Friedrich von Waldburg-Capustigall, † 1624
 Heinrich Friedrich von Waldburg-Capustigall, † 1629
 Friedrich von Waldburg-Capustigall, † 1678
 Wolfgang Christoph von Waldburg-Capustigall, † 1688, ab 1686 Reichsgraf
 Karl Ludwig Graf von Waldburg-Capustigall, † 1738
 Friedrich Ludwig I. Graf von Waldburg-Capustigall, † 1777
 Friedrich Ludwig II. Graf von Waldburg-Capustigall, † 1807
 Karl Friedrich Ernst Truchseß von Waldburg (1743–1800)
 Friedrich Ludwig III. Truchsess zu Waldburg, † 1844
 Friedrich Karl Graf von Waldburg-Capustigall, † 1761
 Karl Friedrich Graf von Waldburg-Capustigall, † 1797
 Gebhard Graf von Waldburg-Capustigall

Georgische Linien 

Die bei der Teilung des Jahres 1429 entstandene dritte und jüngste Linie des Hauses Waldburg bestand in mehreren Zweigen noch am Ende des Heiligen Römischen Reichs.
Als bedeutender Vertreter am Anfang dieser Linie gilt Truchsess Georg III. von Waldburg, auch bekannt als Bauernjörg, der als Heerführer des Schwäbischen Bundes im Bauernkrieg 1525 entscheidenden Anteil an der Niederwerfung der Aufstände hatte. Die Georgische Linie zog aus den Ereignissen des Bauernkriegs einen hohen Gewinn an Gebieten, in denen Bauernaufstände niedergeschlagen worden waren und kassierte erhebliche Lösegelder. Truchsess Georg III. beauftragte den Humanisten und Augsburger Domherrn Matthäus von Pappenheim mit der Abfassung einer Chronik der Truchsessen von Waldburg, welche dieser in den Jahren 1526 und 1527 erstellte. Diese familiengeschichtlich wertvolle Chronik enthält zudem kolorierte Holzschnitte von Hans Burgkmair dem Älteren mit Abbildungen von Ritterfiguren aus der Geschichte des Hauses. Im Jahr 1595 teilte sich die Georgische Linie in die Linien Wolfegg und Zeil. Graf Maximilian Willibald von Waldburg-Wolfegg hatte im Dreißigjährigen Krieg mit seinen katholisch-kaiserlichen Truppen erfolgreich die Städte Lindau und Konstanz gegen die anrückenden protestantischen Schweden verteidigt. Die ihm dafür vom Kaiser versprochene Belohnung hat das Haus Waldburg nie vollständig erhalten. Im Jahr des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 kam es zur Bildung des 475 Quadratkilometer umfassenden Fürstentums Waldburg, welches jedoch schon 1806 mediatisiert wurde und zum größeren Teil an das Königreich Württemberg und zu einem kleineren Teil an das Königreich Bayern fiel. Die Fürsten der drei Linien Waldburg-Wolfegg-Waldsee, Waldburg-Zeil-Trauchburg und Waldburg-Zeil-Wurzach besaßen als Standesherren im 19. Jahrhundert je ein Mandat in der Ersten Kammer der Württembergischen Landstände und in der Kammer der Reichsräte des Bayerischen Landtags. Als besonders politisch aktiv traten Mitglieder der Linie Waldburg-Zeil-Trauchburg hervor. Fürst Maximilian von Waldburg-Zeil legte sich mit seinem neuen Landesherrn Friedrich von Württemberg an. Maximilians Enkel Constantin von Waldburg-Zeil war Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung und musste 1850 wegen Majestätsbeleidigung einige Zeit als Häftling auf der Festung Hohenasperg verbringen. Auch nach der Abschaffung der Standesvorrechte des Adels 1919 blieb die Familie in der Öffentlichkeit sehr präsent und äußerst aktiv in der Kommunalpolitik. In der Bundespolitik betätigte sich Alois von Waldburg-Zeil und gehörte von 1980 bis 1998 als Abgeordneter der CDU dem Deutschen Bundestag an. Als Kirchenpatrone halten die Chefs des Hauses Waldburg bis heute an ihren noch bestehenden Patronats- und Präsentationsrechten in der katholischen Kirche auf ihren ehemaligen Gebieten fest.
 Johannes II., 1361–1414
 Georg I. von Waldburg-Zeil, † 1467 ⚭ Eva von Bickenbach
 Georg II. von Waldburg-Zeil, † 1482 ⚭ Anna von Kirchberg
 Johann II. von Waldburg-Zeil, † 1511 ⚭ Gräfin Helene von Hohenzollern
 Georg III. von Waldburg-Zeil (Bauernjörg) † 1531, ⚭ II. Gräfin Maria zu Oettingen-Flockberg aus dem Haus Oettingen, ab 1526 Reichs-Erb-Truchsess
 Georg IV. von Waldburg-Zeil, † 1569 ⚭ Johanna von Rappoltstein
 Jacob von Waldburg-Zeil, † 1589 ⚭ Gräfin Johanna von Zimmern (Adelsgeschlecht)
 Heinrich Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1637, ab 7. September 1628 Graf ⚭ Gräfin Marie Jakobe von Hohenzollern-Sigmaringen, siehe Absatz Grafen von Waldburg-Wolfegg
 Frobenius von Waldburg-Zeil, † 1614 ⚭ Freiin Katharina Johanna von Toerring siehe Absatz Grafen von Waldburg-Zeil
 Johann von Waldburg-Zeil-Waldsee 1548–1577 ⚭ Gräfin Kunigunde von Zimmern

Grafen von Waldburg-Wolfegg 

 Heinrich Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1637, seit 7. September 1628 Graf
 Maximilian Willibald Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1667
 Maximilian Franz Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1681
 Ferdinand Ludwig Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1733
 Joseph Franz Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1774
 Ferdinand Maria Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1779
 Joseph Aloys Graf von Waldburg-Wolfegg, † 1798
 Karl Eberhard Graf von Waldburg-Wolfegg, 1798
 Johann Maria Graf von Waldburg-Waldsee, † 1724
 Maximilian Maria Graf von Waldburg-Waldsee, † 1748
 Gebhard Graf von Waldburg-Waldsee, † 1791
 Joseph Anton Graf von Waldburg-Waldsee, 1791–1833, seit 21. März 1803 Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee
 Johann Graf von Waldburg-Wolfegg, Bischof von Konstanz 1628–1644

Fürsten zu Waldburg-Wolfegg-Waldsee 

 Joseph Anton Graf von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1791–1833, seit 21. März 1803 Reichsfürsten zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee
 Friedrich Fürst von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1833–1871
 Franz Fürst von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1871–1906
 Maximilian Fürst von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1906–1950
 Franz Ludwig von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1950–1989
 Max Willibald von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1989–1998
 Johannes von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, 1998–

Grafen von Waldburg-Zeil 

 Frobenius von Waldburg-Zeil, † 1614 ⚭ Freiin Katharina Johanna von Toerring
 Johann Jacob I. von Waldburg-Zeil, † 1674
 Paris Jacob von Waldburg-Zeil, † 1684
 Johann Christoph von Waldburg-Zeil, † 1717
 Johann Jacob II. von Waldburg-Zeil, † 1750
 Franz Anton von Waldburg-Zeil, † 1790
 Maximilian Wunibald, Fürst von Waldburg-Zeil, † 1818, Fürst seit 21. März 1803, siehe Absatz Fürsten von Waldburg-Zeil
 Clemens, † 1817, verh. mit Walburg, Gräfin von Harrach, Erbin von (Hohenems-)Lustenau
 Sigmund Christoph von Zeil und Trauchburg, Bischof von Chiemsee 1797–1807
 Sebastian Wunibald von Waldburg-Wurzach, † 1700, siehe Waldburg-Wurzach

Fürsten von Waldburg-Zeil 

 Fürst Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil, † 1818, seit 21. März 1803 Reichsfürsten zu Waldburg
 Fürst Franz von Waldburg-Zeil, † 1845
 Fürst Constantin von Waldburg-Zeil, 1845–1862
 Fürst Wilhelm von Waldburg-Zeil, 1862–1906
 Fürst Georg von Waldburg-Zeil, 1906–1918
 Erich August Fürst von Waldburg-Zeil, 1918–1953
 Georg Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, 1953–2015
 Erich Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, seit 2015 Chef des Hauses Waldburg-Zeil

Grafen zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems 

 Clemens Graf zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems (1753–1817)
 Maximilian Clemens Graf zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems, † 1868, Zweiter Sohn von Fürst Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil, erbt 1817 Lustenau von seinem Onkel Clemens
 Clemens Maximilian Graf zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems (1842–1904)
 Maximilian Wunibald Graf zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems (1870–1930)
 Georg Graf zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems (1878–1955)
 Franz Josef zu Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems (* 1927),

Grafen und Fürsten von Waldburg-Zeil-Wurzach 

 Sebastian Wunibald von Waldburg-Wurzach, † 1700
 Ernst Jacob von Waldburg-Wurzach, † 1734
 Franz Ernst von Waldburg-Wurzach, † 1781
 Eberhard I. Ernst Fürst von Waldburg-Wurzach, † 1807, seit 12. März 1803 Fürst
 Leopold von Waldburg-Wurzach, † 1800
 Leopold Maria Fürst von Waldburg-Wurzach, 1800–1861
 Karl Fürst von Waldburg-Wurzach, 1861–1865, resigniert
 Eberhard II. Fürst von Waldburg-Wurzach, 1865–1903

Titel, Ämter und Funktionen der Familie 

 1214 Truchsess und Schenk
 1419 Annahme des Namens Truchseß von Waldburg (der bis 1808 geführt wurde)
 1452 Grafen von Scheer
 1463 Reichsgrafen von Sonnenberg
 1502 Reichsfreiherren von Waldburg
 1525 Reichserbtruchsess (endgültig erst im Jahr 1594)
 1628 Reichsgrafen von Waldburg
 1803 Reichsfürsten von Waldburg

bis 1803:
 Reichsgrafen und Grafen von Sonnenberg, Waldburg, Capustigal, Friedberg, Scheer, Trauchburg, Waldsee, Wolfegg, Wurzach, Zeil, Sargans-Trochtelfingen
 Barone von Waldburg, Dürmentingen, Bussen, Kissleg, Waldsee, Machstetten, Altmans-Hoffen, Ratzenried usw.
 Herren  von Tanne, von Bendern, Reichshof Lustenau usw.

1803 bis 1806:
 Reichsfürsten von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, Waldburg-Zeil-Trauchburg und Waldburg-Wurzach

nach 1806:
 Die Fürstentümer Wolfegg, Zeil und Wurzach wurden 1805/06 mediatisiert und fielen an Bayern und größtenteils an Württemberg. Sie gehören zu den standesherrlichen Häusern der zweiten Abteilung des Genealogischen Handbuch des Adels.

1806 bis 1830:
 Souveräne Grafen von Lustenau Waldburg-Zeil-Hohenems in Österreich (Vorarlberg)

Erloschene Linien 
Vor der großen Teilung von 1429:
 Waldburg-Warthausen (1. Hälfte 13. Jh. erloschen)
 Waldburg-Rohrdorf (ab 1210), später Waldburg-Meßkirch (um 1350 erloschen)

Eberhardische Linie nach der Teilung von 1429:
 Waldburg-Sonnenberg (1511 erloschen)

Jakobische Linien nach der Teilung von 1429:
 Waldburg-Friedberg-Scheer (1717 erloschen); Oberamt Saulgau
 Waldburg-Scheer (1764 erloschen)
 Waldburg-Trauchburg (1772 erloschen)
 Waldburg-Capustigall-Bestendorf (1844 erloschen)
 Waldburg-Capustigall-Bärwalde (1875 erloschen)

Georgische Linien nach der Teilung von 1429:
 Waldburg-Zeil-Waldburg (1600 erloschen)
 Waldburg-Wolfegg-Wolfegg (1798 erloschen)
 Waldburg-Zeil-Wurzach (1903 erloschen)

Lebende Linien 
 Waldburg-Wolfegg und Waldsee
 Waldburg-Zeil und Trauchburg
 Waldburg-Zeil-Hohenems

Burgen und Schlösser noch im Besitz der Familie 
Zu den Burgen und Schlössern des Hauses Waldburg gehören (Stand 2005):

Linie Waldburg-Wolfegg 
 Burg Waldburg in Waldburg, Stammburg der Familie in Oberschwaben
 Schloss Wolfegg in Wolfegg, Oberschwaben
 Schloss Waldsee in Bad Waldsee, Oberschwaben
 Altes Schloss Kißlegg, Allgäu
 Schloss Assumstadt bei Züttlingen, Landkreis Heilbronn
 Wasserschloss Unsleben in Unsleben, Landkreis Rhön-Grabfeld

Linie Waldburg-Zeil 
 Schloss Zeil bei Leutkirch, Allgäu
 Schloss Neutrauchburg in Isny, Allgäu
 Schloss Rimpach bei Leutkirch im Allgäu, Allgäu
 Schloss Rohrau in Rohrau, Niederösterreich
 Burgruine Marstetten bei Aitrach, Oberschwaben

Linie Waldburg-Zeil-Hohenems 
 Palast Hohenems in Hohenems, Vorarlberg
 Ruine Alt-Ems in Hohenems, Vorarlberg
 Burg Neu-Ems (Schloss Glopper) in Hohenems, Vorarlberg
 Schloss Syrgenstein in Heimenkirch, Landkreis Lindau
 Schloss Persenbeug (Konduminiumbesitz) Niederösterreich

Siehe auch 
 Liste deutscher Adelsgeschlechter
 Liste der den Truchseßtitel als Bestandteil des Familiennamens führenden Familien
 Genealogisches Handbuch des Adels
 Meßkirch
 Liste der gefallenen Adeligen auf Habsburger Seite in der Schlacht bei Sempach (1386) – Buchstabe W
 Karl Heinrich zu Waldburg (1686–1721), erster „Oberpräsident“ in Ostpreußen

Literatur 
 Matthäus von Pappenheim: Chronik der Truchsessen von Waldburg, 16. Jh., gedruckt im 18. Jh. (Google, Nachweis von weiteren Digitalisaten: siehe Wikisource).
 Johann Jacob Ranisch: Kurtze Historisch-Juristische Abhandelung, Von dem, Denen Erlauchten Grafen von Waldburg, Im Heil. Röm. Reich zustehenden Erb-Truchses Ambte und Titel, Desselben Ursprung, Vorzügen, und anderen davon dependirenden Rechten. Stelter, Königsberg 1721 (Digitalisat)
 Johann Hübner, Genealogische Tabellen, 1744, Band 2, S. 515.
 Neues genealogisch-schematisches Reichs- und Staats-Handbuch. 1748, S. 288 ff. (Digitalisat).
 Johann Nepomuk von Vanotti: Versuch einer Geschichte der Fürsten von Waldburg. In: Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte…, 17. Jg. 1834, S. 134–181 (Digitalisat) und S. 205–368 (Digitalisat).
 
 
 Joseph Vochezer: Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg in Schwaben. 3 Bände. Kösel, Kempten 1888–1907 (Digitalisat: Band 1, Band 2, Band 3)
 Wilhelm Mössle: Fürst Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil-Trauchburg. 1750–1818. Geist und Politik des oberschwäbischen Adels an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Kohlhammer, Stuttgart 1968.
 Rudolf Rauh: Das Hausrecht der Reichserbtruchsessen Fürsten von Waldburg. 2 Bände. Allgäuer Zeitungsverlag, Kempten 1971–1972.
 Hubert Graf Waldburg-Wolfegg: Gedanken über die früheste Geschichte unserer Familie. Buch- und Offsetdruckerei Wilhelm Haag, Adelsheim 1972.
 Walter-Siegfried Kircher: Ein fürstlicher Revolutionär aus dem Allgäu. Fürst Constantin von Waldburg-Zeil. 1807–1862. Allgäuer Zeitungsverlag, Kempten 1980.
 Franz Ludwig Fürst zu Waldburg-Wolfegg: Die Nachkommen meiner Urgroßeltern. Selbstverlag, Bad Waldsee (Druck: Sauter, Kißlegg) 1985.
 Andreas Dornheim: Adel in der bürgerlich-industrialisierten Gesellschaft. Eine sozialwissenschaftlich-historische Fallstudie über die Familie Waldburg-Zeil. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1993, ISBN 3-631-44859-7.
 Martin Zürn: „Ir aigen libertet“. Waldburg, Habsburg und der bäuerliche Widerstand an der oberen Donau 1590–1790. Bibliotheca Academica, Tübingen 1998, ISBN 3-928471-15-5.
 Gerhard Wolf: Von der Chronik zum Weltbuch. Sinn und Anspruch südwestdeutscher Hauschroniken am Ausgang des Mittelalters. De Gruyter, Berlin u. a. 2002, ISBN 3-11-016805-7 (mit einem Kapitel über die „Truchsessenchronik“).
 Priscilla Waldburg-Zeil: Der Palast von Hohenems Licht und Schatten. Aus der Familiengeschichte Waldburg-Zeil-Hohenems und Schönborn-Wiesentheid. Selbstverlag, Hohenems 2004, ISBN 963-86305-9-0.
 Mark Hengerer: Waldburg, in: Werner Paravicini (Hrsg.), Jörg Wettlaufer, Jan Hirschbiegel: Höfe und Residenzen im Spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. (= Residenzenforschung; 15.IV) Thorbecke, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-7995-4525-9, S. 1584–1627 (Volltext).
 Bernd M. Mayer: Der Kirche dienen. Geistliche Würdenträger des oberschwäbischen Adelshauses Waldburg. In: Fides imaginem quaerens (Festschrift für Ryszard Knapiński). Werset, Lublin 2011, ISBN 978-83-60133-82-8, S. 215–228 (online)
 Harald Derschka: Die Ministerialen von Tanne/Waldburg/Winterstetten. Pfeiler der staufischen Herrschaft in Oberschwaben. In: Thomas Zotz u. a. (Hrsg.): Von den Welfen zu den Staufern. Der Tod Welfs VII. 1167 und die Grundlegung Oberschwabens im Mittelalter. (= Oberschwaben. Forschungen zu Landschaft, Geschichte und Kultur. Band 4). Kohlhammer, Stuttgart, 2020, ISBN 978-3-17-037334-1, S. 91–108.
 Genealogisches Handbuch des in Bayern immatrikulierten Adels, Band XXXIII, Hrsg. Vereinigung des Adels in Bayern e. V., München 2020, ISBN 978-3-87245-127-9, S. 117–149.

Weblinks 

 Das Haus Waldburg im „Online Gotha“ (englisch)
 Reichserbtruchsessen von Waldburg bei Landeskunde online entdecken (LEO-BW)
 Die Waldburger (Schulprojekt)
 Wappen der Waldburg im Sammelband mehrerer Wappenbücher, Süddeutschland (Augsburg ?) um 1530
 Schwabens milliardenschwere Blaublüter, Der Spiegel, 1. Mai 2001

Einzelnachweise und Anmerkungen 

 
Stammliste
Schwäbisches Adelsgeschlecht
Deutsches Adelsgeschlecht (Hochadel)
Waldburg (Württemberg)